Гемпширская порода
 Гемпширская порода овец
 Гемпширская порода свиней